Die Liste der Mannschaftskader der Four Nations Chess League 2008/09 enthält alle Spieler, die in der Four Nations Chess League 2008/09 mindestens einmal eingesetzt wurden.

Allgemeines 

Betsson.com kam mit 11 eingesetzten Spielern aus, die zweite Mannschaft des Barbican Chess Club ließ die meisten Spieler mindestens einen Wettkampf bestreiten, nämlich 22. Insgesamt kamen 230 Spieler zum Einsatz, von denen 47 an allen Wettkämpfen teilnahmen.

Das beste Einzelergebnis erzielten Stuart Conquest und John Shaw (Guildford A&DC) mit je 9 Punkten aus 11 Partien, einen halben Punkt weniger erreichte Neil McDonald (Wood Green Hilsmark Kingfisher). Mit Lukáš Černoušek (The Gambit ADs), Michael Adams (Pride and Prejudice), Luke McShane (Guildford A&DC), Anita Gara (Cambridge University), Terry Chapman und John Hodgson (beide Barbican Chess Club) erreichten 6 Spieler 100 %, wobei Černoušek 5 Partien spielte, Adams und McShane je 3, Gara 2, Chapman und Hodgson je eine.

Ältester Spieler der Saison war der bei Richmond spielende Michael Franklin (* 1931), jüngster Spieler der in der zweiten Mannschaft des Barbican Chess Club spielende Felix José Ynojosa Aponte (* 1996).

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2008); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2008), bei Spielern ohne Elozahl ist die (auf Elo-Basis umgerechnete) nationale Wertung (ECF grade) angegeben
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Oktober 2008; AUS = Australien, CAN = Kanada, CRO = Kroatien, CZE = Tschechische Republik, ENG = England, FRA = Frankreich, GER = Deutschland, HKG = Hongkong, HUN = Ungarn, IRL = Irland, JAM = Jamaika, JCI = Jersey, LAT = Lettland, MAR = Marokko, MAS = Malaysia, NED = Niederlande, NOR = Norwegen, NZL = Neuseeland, POL = Polen, ROU = Rumänien, RSA = Südafrika, RUS = Russland, SCO = Schottland, SIN = Singapur, SUI = Schweiz, SVK = Slowakei, SWE = Schweden, USA = Vereinigte Staaten, WLS = Wales
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

Wood Green Hilsmark Kingfisher I. Mannschaft

Guildford A&DC I. Mannschaft

Guildford A&DC II. Mannschaft

White Rose Chess

Barbican Chess Club I. Mannschaft

Pride and Prejudice

Wood Green Hilsmark Kingfisher II. Mannschaft

The Gambit ADs

Betsson.com

Cambridge University Chess Club

Barbican Chess Club II. Mannschaft

South Wales Dragons

Bristol

North West Eagles

Richmond

Slough Sharks

Anmerkungen 
 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.
 Die Ergebnisse der Vorrunde und der Endrunde sind in den Einzelbilanzen zusammengefasst.
 Insgesamt 29 Spieler der Vereine Wood Green Hilsmark Kingfisher, Guildford A&DC und Barbican Chess Club wurden sowohl in der ersten als auch in der zweiten Mannschaft eingesetzt. Die Ergebnisse dieser Spieler werden separat für jede Mannschaft aufgeführt.
 Die GM-Norm von Stephen Gordon wurde aus 10 Partien erspielt.
 Sheila Barth Sahl hieß früher Sheila Barth Berntsen.

Weblinks 
 Saisonübersicht bei der 4NCL (englisch)

Four Nations Chess League
Wikipedia:Liste
Schach 2008
Schach 2009